Judith Cladel (1873-1958) : femme de lettres française ;
 Léon Cladel (1835-1892) : écrivain français ;
 Marius Cladel (1883-1948) : sculpteur français.